100 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 2 sierpnia, a finał 3 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 69 pływaczek z 57 krajów.

Tytuł mistrzyni świata z 2013 roku obroniła reprezentantka Szwecji Sarah Sjöström. Srebrny medal zdobyła Jeanette Ottesen z Danii. Brąz wywalczyła Chinka Lu Ying.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Legenda: CR – rekord mistrzostw świata

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 09:30.

Legenda: WJ – rekord świata juniorek

Dogrywka (swim-off) 
Dogrywka odbyła się o 11:56.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 17:32.

Półfinał 1

Półfinał 2 

Legenda: CR – rekord mistrzostw świata, WJ – rekord świata juniorek

Finał 
 
Finał odbył się o 17:40.

Legenda: CR – rekord mistrzostw świata

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015